NGC 3493 (другие обозначения — UGC 6099, MCG 5-26-36, ZWG 155.44, IRAS10587+2759, PGC 33249) — спиральная галактика с перемычкой (SBc) в созвездии Малого Льва. Открыта Джоном Гершелем в 1827 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3493
Малый Лев (созвездие)